Kallnen ist der Name zweier  ostpreußischer Dörfer, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Kallnen (1938–1946 Bismarckshöh), Kreis Gumbinnen, heute Rajon Gussew (der Ort ist nicht mehr existent); siehe Kallner Berge
 Kallnen (1938–1946 Drachenberg), Kreis Darkehmen (1939–1945 Kreis Angerapp), heute Rajon Osjorsk, siehe Nowo-Gurjewskoje